Chaetarthria är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1835. Chaetarthria ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Chaetarthria